Galli (vom Genitiv des lat. gallus = Hahn) steht für:
 Galli (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Galli, griechische Priester, siehe Galloi
 Galli, Ortsteil der Gemeinde Crescentino in der Provinz Vercelli, Italien
 Galli (Fahrradhersteller) Giovanni Galli & Co., italienischer Hersteller von Fahrradkomponenten
 Halli Galli, Spiel
 Li Galli, Inselgruppe im Tyrrhenischen Meer
 Galli da Bibiena, italienische Künstlerfamilie

Siehe auch:
 Gally-Tiegelpresse
 Gallie
 Galy
 Galí